Yoania är ett släkte av orkidéer. Yoania ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Yoania